3 miejscowości w Polsce: 
 Myślęcin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Elbląg 
 Myślęcin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Łubowo
 Myślęcin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek